Cuatro modelos de vehículo comercial fabricados por Fiat han recibido la denominación Fiorino:

 Fiat Fiorino, tres vehículos comerciales ligeros presentados por Fiat en 1977, 1988 y 2013 derivados del Fiat 127 y Fiat Uno respectivamente.
 Fiat Fiorino, un vehículo comercial ligero presentado por Fiat en 2008, que es vendido también por Peugeot y Citroën con los nombres Peugeot Bipper y Citroën Nemo respectivamente.